Чарльз Альберт Левин (17 марта 1897 — 6 декабря 1991) — американский миллионер и авиационный , стал первым пассажиром, совершивший перелёт через океан.

В 1927 году Левин стал первым в мире пассажиром, доставленным на борту самолёта через Атлантический океан. В ночь с 4 на 5 июня он совершил перелёт из Нью-Йорка в Лютерштадт-Айслебен.

Примечания

Ссылки 
 http://tank.uw.ru/articles/other/aviation/
 http://www.ihst.ru/projects/emigrants/isliamov.htm

Предприниматели США